Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der jemenitischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der jemenitische Fußballverband YFA wurde 1962 als Verband für den Nordjemen gegründet. Das erste Länderspiel des wiedervereinten Jemen fand am 8. September 1990 gegen Malaysia statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht des Jemen aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft / * AS = Asienspiele / ANP = Arabischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der jemenitischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der jemenitischen Mannschaft

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die jemenitische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 54 andere Nationalmannschaften aus drei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 35 der derzeit abzüglich des Jemen 46 Nationalmannschaften der AFC
 18 der derzeit 54 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat der Jemen bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele (einschließlich Südjemen) bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Dezember 2004) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Jemen
!